6-й истребительный авиационный корпус (6-й иак) — соединение Военно-Воздушных сил (ВВС) РККА, принимавшее участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования корпуса 
 6-й истребительный авиационный корпус;
 6-й истребительный авиационный Барановичский корпус;
 6-й истребительный авиационный Барановичский ордена Суворова корпус.

Создание корпуса 
Сформирован 8 мая 1943 года решением Государственного комитета обороны:

…10. Истребительный авиакорпус № 6 сформировать к 1 мая 1943 года. В состав авиакорпуса включить:
273 истребительную авиадивизию Як-7, выведя её в резерв Ставки из состава 13 Воздушной армии Ленинградского фронта и
279 истребительную авиадивизию Як-7, выведя её в резерв Ставки из состава 14 Воздушной армии Волховского фронта.
Формирование авиакорпуса провести в районе Вышний Волочек. Командиром истребительного авиакорпуса № 6 утвердить полковника Юмашева А. Б.

Расформирование корпуса 
6-й Барановичский истребительный ордена Суворова авиационный корпус 25 января 1946 года был расформирован в составе 16-й воздушной армии Группы советских оккупационных войск в Германии.

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 8 мая 1943 года по 15 января 1944 года, всего 235 дней,
 с 1 июня 1944 года по 9 мая 1945 года, всего 343 дня.
Итого: 578 дней.

Командир корпуса 
 Герой Советского Союза генерал-майор авиации Юмашев Андрей Борисович — с 8 мая 1943 года по 29 июня 1943 года.
 полковник Жильцов Николай Павлович — с 29 июня 1943 года по 10 июля 1943 года.
 Герой Советского Союза генерал-майор авиации Ерлыкин Евгений Ефимович — с 10 июля 1943 года по 28 мая 1944 года.
  Генерал-майор авиации Дзусов Ибрагим Магометович — с 29 мая 1944 года по март 1946 года.

В составе объединений

Соединения, части и отдельные подразделения корпуса 
За весь период своего существования боевой состав корпуса претерпевал изменения, в различное время в её состав входили полки различные части и соединения:
 273-я истребительная авиационная дивизия (с 08 мая 1943 года по 11 мая 1945 года)
 14-й гвардейский истребительный авиационный полк (с 08 мая 1943 года по 11 мая 1945 года)
 30-й гвардейский истребительный авиационный полк (с 07 ноября 1943 года по 11 мая 1945 года)
 67-й гвардейский истребительный авиационный полк (с 19 ноября 1943 года по 11 мая 1945 года)
 157-й истребительный авиационный полк (с 8 мая 1943 года по 15 января 1944 года)
 163-й истребительный авиационный полк (с 08 мая 1943 года по 15 ноября 1943 года)
 286-й истребительный авиационный полк (с 8 мая 1943 года по 01 июля 1943 года)
 347-й истребительный авиационный полк (с 08 мая 1943 года по 15 января 1944 года)
 352-й истребительный авиационный полк (с 01 июня 1944 года по 09 мая 1945 года)
 279-я истребительная авиационная дивизия (с 8 мая 1943 года по 01 сентября 1944 года)
 92-й истребительный авиационный полк (с 08 мая 1943 года по 03 декабря 1943 года)
 192-й истребительный авиационный полк (с 08 мая 1943 года по 11 мая 1945 года)
 486-й истребительный авиационный полк (с 08 мая 1943 года по 11 мая 1945 года)
 234-я истребительная авиационная дивизия (c 01 ноября 1943 года по 09 мая 1945 года)
 133-й истребительный авиационный полк (с 28 мая 1943 года по 09 мая 1945 года)
 157-й истребительный авиационный полк (с 15 января 1944 года по 09 мая 1945 года)
 233-й истребительный авиационный полк (с 01 октября 1943 года по 09 мая 1945 года)
 248-й истребительный авиационный полк (с 01 октября 1943 года по 21 сентября 1944 года)
 774-й истребительный авиационный полк (с 03 июня 1943 года по 01 августа 1943 года)
 1-я гвардейская истребительная авиационная дивизия (c 06 июля 1945 года по 25 января 1946 года)
 53-й гвардейский истребительный авиационный полк (c 06 июля 1945 года по 25 января 1946 года)
 54-й гвардейский истребительный авиационный полк (c 06 июля 1945 года по 25 января 1946 года)
 55-й гвардейский истребительный авиационный полк (c 06 июля 1945 года по 25 января 1946 года)
 422-я отдельная авиационная эскадрилья связи
 293-я отдельная рота связи
 1406-я военно-почтовая станция

Участие в операциях и битвах 
 Курская битва — с 5 июля 1943 года по 12 июля 1943 года.
 Орловская операция «Кутузов» — с 12 июля 1943 года по 18 августа 1943 года.
 Черниговско-Припятская операция — с 26 августа 1943 года по 30 сентября 1943 года.
 Белорусская операция «Багратион» — с 23 июня 1944 года по 29 августа 1944 года.
 Бобруйская операция — с 24 июня 1944 года по 29 июня 1944 года.
 Минская операция — с 29 июня 1944 года по 4 июля 1944 года.
 Барановичская операция — с 5 июля 1944 года по 16 июля 1944 года.
 Люблин-Брестская операция — с 18 июля 1944 года по 2 августа 1944 года.
 Висло-Одерская операция — с 12 января 1945 года по 3 февраля 1945 года.
 Варшавско-Познанская операция — с 14 января 1945 года по 3 февраля 1945 года.
 Восточно-Померанская операция — с 10 февраля 1945 года по 20 марта 1945 года.
 Берлинская операция — с 16 апреля 1945 года по 8 мая 1945 года.

Почётные наименования 
 6-му истребительному авиационному корпусу 27 июля 1944 года присвоено почётное наименование «Барановичский».
 273-й истребительной авиационной дивизии 26 ноября 1943 года присвоено почётное наименование «Гомельская».
 234-й истребительной авиационной дивизии 15 января 1944 года присвоено почётное наименование «Мозырьская».
 30-му гвардейскому Краснознамённому истребительному авиационному полку 27 июля 1944 года присвоено почётное наименование «Барановичский».
 67-му гвардейскому Краснознамённому истребительному авиационному полку 27 июля 1944 года присвоено почётное наименование «Барановичский».
 133-му истребительному авиационному полку 27 июля 1944 года присвоено почётное наименование «Барановичский».
 157-му Краснознамённому истребительному авиационному полку 10 августа 1944 года присвоено почётное наименование «Брестский».
 233-му истребительному авиационному полку 10 июля 1944 года присвоено почётное наименование «Минский».
 248-му истребительному авиационному полку 31 октября 1944 года присвоено почётное наименование «Пражский».
 352-му истребительному авиационному полку за отличие в боях за овладение столицей Советской Белоруссии городом Минск 10 июля 1944 года присвоено почётное наименование «Минский».

Награды 
 6-й Барановичский истребительный авиационный корпус Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён орденом Суворова II степени.
 234-я Мозырьская истребительная авиационная дивизия Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена орденом Суворова II степени.
 273-я Гомельская истребительная авиационная дивизия Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена орденом Суворова III степени
 30-й гвардейский Барановичский Краснознамённый истребительный авиационный полк Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён орденом Суворова III степени.
 67-й гвардейский Барановичский Краснознамённый истребительный авиационный полк Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён орденом Суворова III степени.
 67-й гвардейский истребительный авиационный полк Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён орденом Боевого Красного Знамени.
 133-й Барановичский истребительный авиационный полк Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён орденом Боевого Красного Знамени.
 157-й истребительный авиационный полк Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён орденом Боевого Красного Знамени.
 233-й Минский истребительный авиационный полк Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён орденом Суворова III степени.
 248-й истребительный авиационный полк Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён орденом Боевого Красного Знамени.
 352-й Минский истребительный авиационный полк за образцовое выполнение боевых заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городами Хоэнзальца (Иновроцлав), Александров, Аргенау, Лабишин и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён орденом Суворова III степени.

Благодарности Верховного Главнокомандующего 
Корпус неоднократно удостаивался благодарностей Верховного Главнокомандования:
 За прорыв сильно укрепленной обороны немцев, прикрывающей Бобруйское направление.
 За овладение городом Барановичи и Барановичским укрепленным районом.
 За форсирование реки Шара и за овладение городами Слоним и Лунинец.
 За овладение городом Брест.
 За овладение крепостью Прага.
 За овладение городом Варшава.
 За овладение городами Сохачев, Скерневице и Лович.
 За овладение городами Лодзь, Кутно, Томашув (Томашов), Гостынин и Ленчица.
 За овладение городами Влоцлавек, Бжесць-Куявски и Коло.
 За овладение городами Хоэнзальца (Иновроцлав), Александров, Аргенау и Лабишин.
 За овладение городами Бервальде, Темпельбург, Фалькенбург, Драмбург, Вангерин, Лабес, Фрайенвальде, Шифелъбайн, Регенвальде и Керлин.
 За овладение городами Франкфурт-на-Одере, Вандлитц, Ораниенбург, Биркенвердер, Геннигсдорф, Панков, Фридрихсфелъде, Карлсхорст, Кепеник и вступление в столицу Германии город Берлин.
 За овладение городами Ратенов, Шпандау, Потсдам.
 За овладение городом Берлин.

Герои Советского Союза 
  Дзусов Ибрагим Магометович, генерал-майор авиации, командир 6-го истребительного авиационного корпуса 16-й воздушной армии 29 мая 1945 года удостоен звания Героя Советского Союза. Золотая Звезда № 4917

См. также 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Авиационный корпус

Примечания

Литература 
 
 
 
 Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945 / М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев и др. — М.: Воениздат, 1985.

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой 
 Боевой состав ВВС
 The Luftwaffe, 1933-45 
 Авиаторы Второй мировой войны 
 «Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945» / М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев и др. — М.: Воениздат, 1985. — 598 с. Электронная версия 

Истребительные авиационные корпуса СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1946 году
Участники Курской битвы